Moresco steht für:
 Moresco (Marken), Gemeinde in der Provinz Fermo, Italien

Moresco ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Moresco (* 1947), italienischer Schriftsteller
 Emanuel Moresco (1869–1945), niederländischer Diplomat, Professor und Kolonialpolitiker
 Enrique Moresco (* 1961), spanischer Politiker
 Patrizia Moresco (* 1957), deutsche Entertainerin, Kabarettistin und Schauspielerin
 Rinaldo Moresco (* 1921), italienischer Radrennfahrer
 Robert Moresco (* 1951), US-amerikanischer Filmschauspieler, -produzent, -regisseur und Drehbuchautor